

Pessoas
David Seltzer
Walter Seltzer

Localidades

Seltzer (Pensilvânia)

Desambiguações de sobrenomes